Onthophagus tuberculifrons  — вид пластинчатоусых жуков рода калоеды (Onthophagus) из подсемейства . Неарктика.

Описание 
Длина тела 3,0-5,5 мм, чёрные с оранжевыми отметинами на надкрыльях. Активен весь год с пиком в январе.

См. также 
 Canthon pilularius
 Canthon vigilans
 Aphodius bicolor
 Onthophagus oklahomensis
 Aphodius campestris

Примечания

Литература 
 Howden, H. F., and O. L. Cartwright. 1963. Scarab beetles of the genus Onthophagus Latreille north of Mexico (Coleoptera: Scarabaeidae). — Proc. U. S. Natl. Mus. 114: 1-135.

Ссылки 
 eol.org: Onthophagus tuberculifrons. eol.org

Скарабеины
Животные, описанные в 1871 году
Насекомые Северной Америки